Svetovno prvenstvo v alpskem smučanju 1939 je deveto svetovno prvenstvo v alpskem smučanju, ki je potekalo med 12. in 15. februarjem 1939 v Zakopanah, Poljska, v treh disciplinah za moške in ženske.

Dobitniki medalj

Moški

Ženske

Medalje po državah

Viri 
 Prvenstvo na FIS 

1939
1939 v športu
Športne prireditve na Poljskem
Šport v Zakopanah